Артабаз (или Артаваз, Артавазд) е името на няколко царе на древна Армения:
 Артабаз I (Армения)
 Артабаз II (Армения)
 Артабаз III (Армения)
 Артабаз IV (Армения)

Други:
 Артабаз II от Фригия